Freno – dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo
 Freno – nell'alpinismo, strumento atto all'assicurazione della cordata
 Freno – nel ciclismo, dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento della bicicletta